Le tournoi de tennis de Prague est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1992, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 20 au .

Radka Zrubáková remporte le simple dames. En finale, elle bat Kateřina Kroupová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Karin Kschwendt et Petra Ritter.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Prague
 Saison 1992 de la WTA

Liens externes 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1992
Prague
1992 en Tchécoslovaquie
Tennis en juillet 1992